Název Záliv Luny může znamenat:

 Sinus Lunicus – latinsky Záliv Luny, část měsíčního Moře dešťů (Mare Imbrium).
 Záliv Luny (Tolkien) – záliv ve fiktivní zemi Středozem spisovatele J. R. R. Tolkiena.